Paperino e il tacchino in lotteria (Gladstone's Usual Very Good Year) è una breve storia scritta da Carl Barks. Conta 10 tavole ed è la prima volta che si osserva la sede paperopolese delle Giovani Marmotte.

Pubblicazioni 
 USA gennaio 1952 sul numero 136 di Walt Disney's Comics and Stories;
 Italia 23 gennaio 1952 sul numero 186 degli Albi tascabili di Topolino.

Altre pubblicazioni italiane 
Albi Tascabili di Topolino Omaggio Persil n. 57 (1960)
Albi Tascabili di Topolino Omaggio Prealpi n. 110 (1962)
Paperino n. 14 (7/1982)
Il Tascabilone n. 8 (1/1989)
Zio Paperone n. 42 (3/1993)
Paperino - Carl Barks n. 14 (11/2002)
La grande dinastia dei paperi n. 4 (18/2/2008)

Trama 
Paperino cerca di sconfiggere Gastone (il suo cugino fortunato) partecipando a molte lotterie, usa anche dei trucchi ma ogni volta è l'altro a vincere. Alla fine Gastone cercherà di vendere i troppi tacchini vinti mentre gli altri paperi invitati da Paperina pranzano allegramente.

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Carl Barks